José Bautista oder Jose Bautista ist der Name folgender Personen:

* José Bautista (Baseballspieler, 1964) (* 1964), dominikanischer Baseballspieler
 José Bautista (Baseballspieler, 1980) (* 1980), dominikanischer Baseballspieler
 Jose Acuña Bautista, bürgerlicher Name von Ramon Revilla senior (* 1927), philippinischer Schauspieler und Politiker 
 Jose Marie Mortel Bautista, bürgerlicher Name von Ramon Revilla junior (* 1966), philippinischer Schauspieler und Politiker